Чигмекатитлан има више значења:

 Општина Чигмекатитлан (Пуебла), општина у савезној држави Пуебла у Мексику
 Чигмекатитлан (Чигмекатитлан, Пуебла), насеље у савезној држави Пуебла у Мексику